«Strong» («сильный») — сингл 1999 года, выпущенный Робби Уильямсом, третий с его альбома 1998 года I've Been Expecting You. Он занял четвёртое место в чартах Великобритании.

Список композиций 
 «Strong» — 4:40
 «Let Me Entertain You» [Live at the Brits 1999] — 4:44
 «Happy Song» — 2:53
 «Let Me Entertain You» [Live at the Brits 1999 — Enhanced Video]

Чарты 
«Strong» стал седьмым синглом Робби Уильямса, попавшим в топ-5 Великобритании; он также появился в топ-10 Новой Зеландии, однако в остальной части Европы не имел большого успеха.

Примечания 

Песни Робби Уильямса
Песни 1999 года